Сепци су насеље у Србији у општини Рача у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 542 становника.

Овде се налази Капела брвнара у Сепцима.

Демографија 
У насељу Сепци живи 567 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,0 година (45,4 код мушкараца и 48,6 код жена). У насељу има 225 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,99.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Занимљивости  
 У селу Сепци, у засеоку Петровац, који је у 18. веку био засебно село, измeђу селa Сепци и селa Мраморца, рођен је вожд Карађорђе Петровић, на брду званом Остриковац.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Рачи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији